Cracker kan syfta på:
 Cracker (TV-serie) – en brittisk dramaserie med Robbie Coltrane
 Cracker (musikgrupp) – en rock/pop/countrygrupp från USA.
 Cracker (petrokemisk anläggning)

Se även 
 Crackare – en sorts datahackare
Crack